Die Eerste Divisie 1984/85 war die 29. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 18. August 1984 und endete am 2. Juni 1985.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Damit bestritt jedes Team 34 Saisonspiele. Der Meister und Zweitplatzierte stieg direkt in die Eredivisie auf. Der dritte Aufsteiger wurde in einer Play-off-Runde zwischen den vier Staffelsieger ermittelt.

Die vier Staffeln bestanden aus den Spieltagen 1–8, 9–16, 17–24 und 25–32. War eine Mannschaft zweimal Staffelsieger ging dieser an den Zweitplatzierten. War auch der schon qualifiziert, ging der Platz an den besten nicht qualifizierten Verein.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 4 bis 17 der letzten Saison. Dazu kamen die Absteiger Helmond Sport, Willem II Tilburg und DS '79 aus der Eredivisie, sowie RKC Waalwijk aus dem Amateurbereich.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Play-offs 
Die vier Staffelsieger ermittelten den dritten Aufsteiger. Die Spiele fanden zwischen dem 5. und 25. Juni 1985 statt.

Weblinks 
 Eerste Divisie Champions auf RSSSF
 Voetbalarchieven.nl

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 1984/85